El término noble puede referirse a:
 la nobleza, como un estamento social medieval;
 el Noble Group, en empresas multinacionales relacionadas con agronegocios;
 Noble Automotive Ltd., es una empresa de Reino Unido de automóviles fundada en 1999;
 Lee Noble.
 Metal noble, metales químicamente inertes, usados en joyería.
 Gases nobles, elementos del grupo 18 de la tabla periódica, que son gases con escasa reactividad.
 Noble, variedad de vino;
 Noble (Illinois), localidad de Estados Unidos;
 Noble (Luisiana), localidad de Estados Unidos;
 Noble (Misuri), localidad de Estados Unidos;
 Noble (Oklahoma), localidad de Estados Unidos:
 Noble, álbum debut de la banda Versailles.
 Noble Automotive, un fabricante británico de automóviles.
 Noble (moneda inglesa).

Apellido 
Chelsea Noble (1964) actriz estadounidense.
Gladwyn Kingsley Noble (1896-1940) zoólogo y herpetólogo estadounidense.
Elmer Noble (1909-2001) naturalista estadounidense.